A Zümi kalandjai (eredeti cím: The Hive) 2010 és 2016 között vetített brit 3D-s számítógépes animációs oktató sorozat.

Egyesült Királyságban 2010 szeptember 10-én mutatták be a Playhouse Disney-n. Magyarországon a Disney Channel mutatta be 2013. július 4-én.

Szereplők

Évados áttekintés

Első évad

Második évad

Jegyzetek

Források 

2010-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
A Disney Junior saját gyártású műsorai
2016-ban befejezett brit televíziós sorozatok